Есар може да се односи на:

 Есар (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Есар (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Есар (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Есар (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Есар Тењво, насељено место у Француској, у департману Јура